Суфьянов — башкирская фамилия. Этимология связана с арабским именем Суфьян. Известные носители:
 Суфьянов, Расуль Рашитович (род. 1972) — российский учёный и изобретатель, кандидат технических наук.
 Суфьянов, Суфий Хазиевич — Герой Советского Союза.